Serraazulense – abitanti di Serra Azul de Minas
Serraazulense – abitanti di Serra Azul